Брынза:
 Брынза — один из сортов сыра.
 Брынза — село в Кагульском районе Молдавии.